Colin Campbell es un antropónimo compuesto por el nombre Colin y el apellido Campbell, puede referirse a:

Académicos 
 Colin Campbell (1931–), geólogo británico.
 Colin Campbell (?–), programador canadiense.
 T. Colin Campbell (1934–), bioquímico estadounidense.

Artistas 
 Colin Campbell (1859–1928), director de cine estadounidense.
 Colin Campbell Cooper (1856–1937), pintor estadounidense.

Deportistas 
 Colin Campbell (?–?), futbolista chileno.
 Colin Campbell (1887–1955), jugador de hockey sobre césped británico.
 Colin Campbell (1953–), jugador de hockey sobre hielo canadiense.

Otros 
 Colin Campbell (1686–1757), comerciante británico.
 Colin Campbell (1931–2012), obispo canadiense.
 Colin Campbell (1941–), obispo neozelandés.
 Colin Campbell Crawford Christie (1937–2007), pastor protestante británico.